Seznam polkov z zaporedno številko 96.

Seznam 
 Pehotni
 96. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 96. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 96. pehotni polk (Wehrmacht)
 96. strelski polk (ZSSR)
 96. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 96. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 96. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 96. artilerijski polk (Wehrmacht)
 96. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)

Glej tudi